Prüm peut désigner :
 Prüm, une ville allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 l’abbaye de Prüm (), une abbaye bénédictine située dans la ville sus-mentionnée ;
 la Prüm, une rivière allemande affluent de la Sûre ;
 le Traité de Prüm (855), établissant la division de l’empire de Lothaire I ;
 le Traité de Prüm (2005), renforçant la coopération transfrontalière entre sept États membres de l’Union européenne ;
 le gouvernement Prüm (1925 ‑ 1926), un gouvernement luxembourgeois ;

 Pierre Prüm (1886 ‑ 1950), un politicien luxembourgeois ;
 Réginon de Prüm (842 ‑ 915), un chroniqueur et canoniste médiéval.

Homonymie de toponyme